Panopea är ett släkte av musslor. Panopea ingår i familjen Hiatellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor